Bunbury est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alex Bunbury (né en 1967), joueur canadien de football
Edward Bunbury (1811-1895), homme politique libéral anglais
Enrique Bunbury (né en 1967), musicien et parolier espagnol

Kylie Bunbury (née en 1989), actrice américano-canadienne
Teal Bunbury (né en 1990), joueur américain de football

 (né en 1972), auteur et historien irlandais

Toponyme

Bunbury, localité du Cheshire

Bunbury, ville d'Australie-Occidentale
, localité d'Australie-Méridionale

Bunbury, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme